

Міста-ювіляри

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 28 лютого — український футболіст Олег Тракало,  у Товстому на Заліщанщині

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1999 у Тернополі

Примітки

Джерела

Посилання